Сагвараре има више значења:

 Сагвараре (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сагвараре, Савараре (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику